Тертерское дело () — серия судебных разбирательств в Азербайджане по факту пыток в отношении солдат и офицеров Вооружённых Сил Азербайджана в результате дознаний в 2017 году в связи с возможной связью военнослужащих со Службой национальной безопасности Армении и шпионаже в пользу последней. Массовые пытки последовали непосредственно за Вооружёнными столкновениями в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

На сегодняшний день дело о пытках стало известно как Тертерское дело — по названию Тертерского района, куда свозили и пытали военнослужащих при дознании.

История 

В мае 2017 года Генеральная прокуратура, Служба государственной безопасности, Министерство обороны и Министерство внутренних дел Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о задержании военнослужащих по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб Армении.

Позднее, в 2019 году постепенно широкой общественности стали раскрываться подробности дел, в частности, массовых пыток, производившихся в мае и июне 2017 года в отношении военнослужащих, формально и неформально ставших подозреваемыми по обвинению в шпионаже. По словам правозащитника Октая Гюлалыева, в первые месяцы массовых арестов ни общественность, ни правозащитники ничего не знали о происходящем.

По данным азербайджанских правозащитников, более 100 солдат и офицеров Вооружённых Сил Азербайджана подверглись истязаниям, 25 получили длительные тюремные сроки и не менее девяти погибли от пыток. В частности, полковнику-лейтенанту в отставке Салеху Гафарову «связали руки и ноги, топили в воде, били током, выдирали ногти, ломали челюсть и связанного сбросили со второго этажа, вспоминает жена услышанное в суде. И после этого продолжали пытать, пока он не впал в кому». По словам бывшего командира роты в звании капитана Вагифа Абдуллаева, его «морили голодом, раздевали догола и поливали холодной водой, били арматурой, пытали электрошоком», а потом уволили из армии.

По словам правозащитника Октая Гюлалыева, девять военнослужащих погибли, не выдержав пыток, при этом в отношении пяти из них не было возбуждено уголовного дела. По сообщению СМИ на сегодняшний день не менее 25 военнослужащих находятся в местах заключения, отбывая сроки по обвинениям в государственной измене, нападении на старших по званию и множеству других сопутствующих статей.

В ноябре 2021 года военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев признал наличие массовых пыток и сообщил о возбуждении уголовных дел, но в то же время заявил, что «Тертерское дело» умышленно раздувается «людьми с армянской сущностью». В декабре того же года Генеральная прокуратура, МВД и Служба государственной безопасности Азербайджана в совместном заявлении упомянули новое предварительное расследование пыток. Депутат Захид Орудж предложил создать комиссию для рассмотрения Тертерского дела и не стал исключать, что обвиненные в государственной измене «оговорили себя в результате силового воздействия».

5 сентября 2022 года генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обратился к пленуму Верховного суда Азербайджана с предложением о пересмотре приговоров 19 осуждённым из списка жертв Тертерского дела.

Жертвы 
Всего, по сообщению правозащитников, пыткам подверглось около сотни военнослужащих, 25 из которых осуждены за государственную измену, 9 погибли. По состоянию на 2022 год количество официально установленных потерпевших возросло до 397 человек.

Следствие в рамках "Тертерского дела" доказало, что в результате пыток погиб военнослужащий азербайджанской армии Тамкин Низамиоглу Гулиев. Была проведена эксгумация, и данное обстоятельство было подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Лейтенант Тамкин Низамиоглу Гулиев служил в N-ой воинской части в Тертерском районе, участвовал в апрельских боях 2016 года. Пытки военного произошли в тот период, когда он проходил учения. Офицера отозвали и доставили в поселок Шихарх, где его и подвергли пыткам. 11 мая 2022 года была проведена эксгумация тела Тамкин Низамиоглу Гулиев. После вскрытия могилы с участием сотрудников государственных органов на теле умершего были обнаружены многочисленные переломы. Установлено, что его избивали тупым предметом.

Арест 
Генерал-майор Бекир Оруджев, и.о. начальника Главного управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению личного состава Министерства обороны Азербайджана арестован, ему предъявлены обвинения по ряду статей УК АР.

126.3 (намеренное нанесение ущерба здоровья, повлекшее гибель пострадавшего по неосторожности),

145.3 (незаконное лишение свободы),

293.3 (пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой),

341.2.2 (превышение должностных полномочий)

Аналогичные обвинения выдвинуты также против Рамиля Ахмедова, а также частично против Рахиба Мамедова.

В целом в рамках следствия по делу к уголовной ответственности привлечены 17 человек из них 12 человек арестованы, один человек в розыске.

Кроме того, по итогам следствия уголовное преследование в отношении 19 человек было прекращено.

Всего потерпевшими по делу признаны 405 человек.

Погибшие 
 Руслан Оджагвердиев, прапорщик
 Салех Гафаров, полковник-лейтенант в отставке
 Тамкин Гулиев Низами оглу, лейтенант
 Расим Рзаев Гейдар оглу, полковник

Осуждённые 
 Натик Гулузаде, солдат-срочник (18 лет тюрьмы)
 Фаик Ахмедов, солдат (20 лет тюрьмы)

Неосуждённые 
 Вагиф Абдуллаев, капитан

См. также 
 Вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе (2016)

Примечания 

Вооружённые силы Азербайджана
Пытки в Азербайджане
Права человека в Азербайджане
Уголовные дела в Азербайджане